Příjmení Halliwell má více nositelů:

 fiktivní postavy amerického seriálu Čarodějky:
 Chris Halliwell
 Phoebe Halliwellová
 Piper Halliwellová
 Wyatt Matthew Halliwell
 Geri Halliwell (* 1972), anglická zpěvačka, textařka, módní návrhářka, herečka a bývalá členka dívčí skupiny Spice Girls
 Kenneth Leith Halliwell (1926–1967), britský herec, spisovatel a kolážista

Externí odkazy